Badoeng, een plaats op het eiland Bali
 Badoeng, een voormalig vorstendom op het eiland Bali
 Badung, een regentschap op het eiland Bali
 Straat Badoeng, een Indonesische zeestraat die de eilanden Bali en Nusa Penida scheidt.
 Slag in de Straat Badoeng, een zeeslag in de Straat Badoeng tussen Japanse en geallieerde strijdkrachten.
 USS Badoeng Strait, een Amerikaans vliegdekschip van de Commencement Bayklasse.